Stadionul Francisc von Neuman este numele mai multor stadioane de fotbal. Se poate referi la: 

 Stadionul Francisc von Neuman (1946) - stadionul original, demolat în 2014
 Stadionul Francisc von Neuman (2020) - înlocuirea lui, deschis în 2020